«Justice» puede referirse a:

Música 
 Justice, banda francesa.

Cómics 
 Justice, DC Comics.

Cine y televisión 
 Justice (2017), es una película estadounidense.
 Justice (2019), es una serie surcoreana.

Toponimia 
 Justice, Illinois.
 Justice, Oklahoma.
 Justice, Virginia Occidental.

Medios de comunicación 
Justice, periódico socialista británico.